Minot steht für: 
 Minot (Einheit), französisches Volumenmaß 

Personen:
 Charles Sedgwick Minot (1852–1914), US-amerikanischer Anatom und Präsident der American Association for the Advancement of Science
 George Richards Minot (1885–1950), US-amerikanischer Mediziner und Nobelpreisträger
 Henry Davis Minot (1859–1890), US-amerikanischer Ornithologe

Orte in Frankreich:
 Minot (Côte-d’Or)

in den Vereinigten Staaten:
 Minot (Maine)
 Minot (Massachusetts)
 Minot (Mississippi)
 Minot (North Dakota)

Sonstiges:
 Minot Air Force Base, Stützpunkt der US-Luftwaffe nördlich von Minot (North Dakota)
 Minot Point, Landspitze der Brabant-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Minot SkyRockets, Basketball-Team der ABA und CBA in Minot, North Dakota